Langmattgraben ist ein Gewässername:

 Langmattgraben (Alte Kinzig), linker TeilungsArm der Alten Kinzig (rechter Teilungsram der Kinzig, zum Oberrhein) bei Willstätt, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Langmattgraben (Eichel), rechter Zufluss der Eichel (zur Saar) gegenüber Adamswiller, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Langmattgraben (Murg), linker Zufluss der „Hauensteiner“ Murg (zum Hochrhein) in Murg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg